

Населені пункти та їхні частини
 Роґалюв — село в гміні Вонвольниця Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Роґалюв — село в гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Роґалюв — колонія в гміні Імельно Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки